.pps è l'estensione dei file delle presentazioni create con Microsoft Office PowerPoint già pronti per essere visualizzati.

Caratteristiche 
I file ".pps" contengono le presentazioni, ovvero gli slideshow, creati con il programma Microsoft PowerPoint.

A differenza dei file .ppt essi però non sono fatti per essere modificati ma, una volta elaborati tramite dei file di presentazione .pps, per essere proiettati e visualizzati direttamente, rispettando effetti e tempi impostati precedentemente.
Essi infatti si aprono direttamente in visualizzazione e non in modifica.

La nuova estensione 
A partire da Office 2007, è disponibile la nuova estensione ".ppsx", la quale consente un lieve risparmio di spazio (grazie alla migliore compressione dei dati) e può riprodurre i file costruiti con l'estensione correlata .pptx (con tutti gli effetti aggiuntivi disponibili).

Voci correlate 
 .ppt
 Microsoft PowerPoint
 Estensione (file)
 Slideshow

Pps